Parè – frazione del comune di Colverde, in provincia di Como
 Parè – località nel comune di Conegliano, in provincia di Treviso
Parè – frazione nel comune di Valmadrera, in provincia di Lecco

Pagine correlate 

 Paré
 Pare (disambigua)